Прага може да се односи на следећа места: 
 Прага (Никшић), насељено место у општини Никшић
 Прага (Варшава), предграђе Варшаве
 Прага (Сан Луис де ла Паз), насеље је у Мексику у савезној држави Гванахуато
 Прага (предузеће), чешко предузеће машина и бивши произвођач аутомобила, камиона и мотоцикла
 Прага РН односно Прага РНД- камиони произвођени од 1933. до 1953. године, лиценцу за камион је купила ИМР у Раковици 1938.
 М53/59 Прага, самоходни двоцевни противавионски топ